Рина́т Сая́рович Билялетди́нов () — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР (1983). Заслуженный тренер России (2010). Отец полузащитника Динияра Билялетдинова.

Карьера игрока 
Первые шаги в футболе сделал в спортклубе авиационного завода «Союз», недалеко от современных «Лужников». В 1976 году играл в ЦСКА и стал чемпионом страны среди дублирующих составов. Карьеру футболиста провёл в костромском «Спартаке», московском «Локомотиве», «Шиннике» и «Орехово». В 1993—1995 годах выступал за чешский клуб УНЕКС. Отъезд в Чехию был продиктован исключительно финансовыми причинами. В 1995 году вернулся вместе с семьёй, чтобы окончить Высшую школу тренеров, хотя чешские товарищи уговаривали его не ехать в Россию, считая это опасным. Некоторое время семья жила за счёт того, что он время от времени играл за ветеранов, одновременно работая в фирме брата.

Тренерская карьера

«Спартак-2» и МИФИ 
Работал тренером в детской школе клуба «Спартак-2». В 1997 году стал главным тренером команды МИФИ, выступавшей в Третьей лиге ПФЛ.

«Локомотив» (Москва) 
С 2004 по 2010 год являлся главным тренером дублирующего состава московского «Локомотива». С ноября по декабрь 2007 года исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Анатолия Бышовца. В 2008 году стал единственным главным тренером дублирующего состава «Локомотива», который сумел привести команду к серебряным медалям в чемпионате. В 2010 году Билялетдинову было присвоено звание заслуженного тренера России за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах Премьер-лиги и Первого дивизиона, включая сына Динияра, игравшего в сборной России, которого тренировал до 17-летнего возраста.

«Рубин» 
10 января 2014 года был назначен старшим тренером казанского «Рубина», сменив на посту Курбана Бердыева. Из-за отсутствия у Билялетдинова необходимой тренерской лицензии категории Pro роль главного тренера «Рубина» де-юре была отведена Владимиру Маминову. На сезон 2014/15 вновь был заявлен, как старший тренер, главным тренером де-юре являлся Валерий Чалый. Получив лицензию Pro, 13 февраля 2015 года был заявлен уже в качестве главного тренера команды. В начале сентября 2015 контракт с Билялетдиновым был расторгнут.

«СКА-Хабаровск» 
20 декабря 2017 был назначен главным тренером аутсайдера премьер-лиги клуба «СКА-Хабаровск». Клуб проиграл первые четыре матча под руководством Билялетдинова, после гостевой ничьей с «Ахматом» контракт был расторгнут.

«Олимп» (Химки — Долгопрудный) 
14 сентября 2019 года был назначен главным тренером клуба ПФЛ «Олимп» (Химки). В мае 2020 произошло объединение клубов «Олимп» и «Долгопрудный» в новый клуб «Олимп-Долгопрудный». Билялетдинов остался главным тренером объединённого клуба. В октябре 2020 покинул пост главного тренера команды.

С 2021 года 
В 2021 году — главный тренер московской «Авроры» из дивизиона «А» чемпионата Москвы.

В 2022 году был тренером-консультантом клуба чемпионата Татарстана «Нэфис» Казань (в СМИ упоминался также как главный тренер).

В декабре 2022 года вошёл в тренерский штаб «Химок» в качестве старшего тренера.

Статистика в качестве главного тренера

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Знамя Труда»
Тренеры ФК «Локомотив» Москва
Тренеры ФК «Рубин»
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Олимп» Химки
Тренеры ФК «Олимп-Долгопрудный»
Тренеры ФК «Нэфис»